Il Valcalepio rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Bergamo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi tendenti al granato.
odore: profumo etereo, intenso, gradevole, caratteristico
sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Bergamo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon